Фарма српски је ријалити-шоу базиран на Шведском истоименом ријалити-шоуу, издавачке куће -{Strix}-. Шоу је премијерно приказиван од 20. септембра 2009. до 29. јуна 2016. године на каналу Пинк.

Шоу је заснован на групи познатих личности које живе заједно двадесет и четири сата дневно на фарми, изолованој од спољашњег света (превасходно из масовних медија, као што су новине, телефони, телевизија и интернет), а све њихове кораке прате свакодневно камере, без приватности.

Такмичари се такмиче за шансу да освоје главну награду избегавањем недељних елиминација, све док последња позната особа не остане на крају сезоне која може да освојити главну награду. Водитељи шоуа током првих шест сезона били су Огњен Амиџић и Александра Јефтановић, док им се од шесте сезоне придружила Душица Јаковљевић.

Формат 
У селу Лисовић, општина Барајево, на преко два хектара земље је изграђена фарма заједно са помоћним објектима као што су: свињац, штала, сеник, радионица, башта, кокошињац и тор, смешта се двадесетак познатих личности које се за нешто дуже од три месеца боре за награду од 100.00 или 50.000 евра, и на којем ће живети без струје, текуће воде, хранећи себе биљкама које ће сами и узгајати, и млеком и месом домаћих животиња о којима сами брину. Концепт је у свакој земљи веома сличан. Сваког понедељка бира се се „недељни газда“ који води фарму и заводи ред и дисциплину.

Преглед сезона

Сезона 1 
Прва сезона Фарме почела је 20. септембра 2009. године, а завршила се 23. децембра 2009. године. Трајала је 95 дана, тј. 12 недеља.

Победник прве сезоне је Милан Топаловић Топалко, док је Игор Лазић Нигор освојио друго место. Топалко је освојио главну награду од 100.000€ као и бројне друге поклоне.

Учесници 
 Ана Николић, певачица
 Беби Дол (Драгана Шарић), певачица
 Биг мама (Светлана Танасић), учесница Звезда Гранда 4
 Бошко Ничић, градоначелник Зајечара
 Бранко Бабовић, глумац
 Цакана (Драгица Радосављевић), мис Југославије 1990. и певачица
 Дајана (Славица Трипуновић), певачица
 Маја Николић, певачица
 Марина Перазић, певачица и учесница хрватске верзије Фарме 2
 Марко Ђуровски, певач
 Нигор (Игор Лазић), музичар
 Никола Хаџи Николић, певач
 Оља Црногорац, модел
 Пиле (Зоран Радојковић), телевизијски водитељ
 Сале (Александар Јовановић), новинар и учесник Великог брата ВИП 1
 Сандра Обрадовић, модел
 Саша Ћурчић, бивши фудбалер и победник Великог брата 1
 Тања Ђуровић, телевизијска водитељка
 Тијана Дапчевић, певачица
 Тома (Томислав Јовановић), музичар и оснивач групе Блек пантерс
 Топалко (Милан Топаловић), учесник Звезда Гранда 4
 Викторија (Снежана Мишковић), певачица

Номинације

Сезона 2 
Друга сезона Фарме почела је 14. марта 2010. године, а завршила се 26. јуна 2010. године. Трајала је 105 дана тј. 14 недеља.

Победник друге сезоне је Милош Бојанић, док је Драган Маринковић Маца освојио друго место. Милош је освојио главну награду од 100.000€ као и бројне друге поклоне.

Учесници 
 Биљана Сечивановић, певачица
 Краљ (Дејан Станковић), телевизијски водитељ
 Драгана Милошевић, плесачица
 Ђус (Иван Ивановић), репер
 Фирчи (Иван Феце), музичар
 Гаги (Газмен Ђогани), певач
 Инди (Индира Арадиновић), певачица
 Ирена Ибрахимович, модел
 Ива Смиљанић, телевизијска водитељка
 Драган Маринковић Маца, глумац и телевизијски водитељ
 Маја Оџаклиевска, певачица
 Марија Шерифовић, певачица, победница Евровизије 2007.
 Милена Ћеранић, певачица и финалиста Звезда Гранда
 Милица Настић, модел
 Мина Костић, певачица
 Мирјана Божовић, мис Србије 2007.
 Немања Стевановић, певач и телевизијски водитељ
 Сајко (Никола Сајковић), учесник Операфије тријумф 1
 Рака (Радован Радановић), политичар
 Влада (Власимир Станојевић, телевизијски водитељ
 Зорица Брунцлик, певачица

Номинације

Сезона 3 
Трећа сезона Фарме почела је 12. септембра 2010. године, а завршила се 30. децембра 2010. године. Трајала је 109 дана тј. 15 недеља.

Победник треће сезоне је Катарина Каћа Живковић, док је Маријан Ристичевић освојио друго место. Каћа је освојио главну награду од 100.000€ као и бројне друге поклоне.

Учесници 
 Шикица (Снежана Јовановић), певачица
 Пеја (Зоран Пејић), телевизијски водитељ
 Ева Рас, глумица
 Маријан Ристичевић, политичар
 ФХ (Наталија Трик), певачица и плесачица
 Екрем Јеврић, певач и Јутјуб звезда
 Боре (Борко Вујчић), репер
 Сања Радиновић, модел
 Баки Б3 (Андрија Ђогани), певач
 Злата Петровић, певачица
 Бане (Бранислав Јанковић), модел
 Бата (Братислав Здравковић), певач
 Зулуф (Стефан Глигоријевић), репер
 Јелена Стожинић, модел
 Јасмина Ана, писац
 Ирена Шучур, модел
 Цобе (Слободан Батјаревић), певач и учесник Звезда Гранда 2007.
 Лимени (Никола Костић), музичар
 Ренато Хенц, певач и учесник Звезда Гранда 2007.
 Милан Парошки, политичар
 Каћа (Катарина Живковић), певачица и учесница Звезда Гранда 2007.
 Тина Ивановић, певачица
 Хасан Дудић, певач
 Сања Стојановић, певачица и учесница Звезда Гранда 2007.
 Аца (Александар Илић), певач
 Боки 13 (Бојан Јовановски), певач и телевизијска личност
 Венди (Весна Вукелић), певачица, звезда гламура и ријалити играч
 Зорана Павић, певачица 
 Јована Пајић, певачица
 Чеда Чворак (Чедомир Чварачић), певач и композитор

Номинације

Сезона 4 
Четврта сезона Фарме почела је 19. марта 2013. године, а завршила се 7. јула 2013. године. Трајала је 110 дана, тј. 15 недеља.

Победник четврте сезоне је Сулејман Хаљевац Мемо, док је Станија Добројевић освојила друго место. Мемо је освојио главну награду од 50.000€ као и бројне друге поклоне.

Учесници 
 Душко Богдановић, учесник Великог брата
 Радојка Богдановић, супруга Душка Богдановића
 Мемо (Сулејман Хаљевац), сликар
 Марија Петронијевић, глумица
 Ћемо (Амел Ћеман), певач
 Беби Дол (Драгана Шарић), певачица
 Аки (Андрија Марковић), певач
 Дариа Станојевић, певачица
 Данијел Алибабић, певач
 Секси Сандра (Александра Валтеровић), певачица
 Филип Митровић, певач и учесник Гласа Србије
 Гордана Бјелица, глумица
 Ера Ојданић (Андрија Ојданић), певач
 Љуба Пантовић, професионална атлетичарка
 Мики Мећава (Милан Обрадовић), певач
 Гоца Божиновска (Гордана Божиновска), певачица
 Милан Тарот (Милан Радоњић), мађионичар
 Весна Ривас, певачица
 Назиф Гљива, композитор
 Зорица Марковић, певачица
 Руле (Зоран Јагодић), музичар
 Јована Николић, модел
 Ша (Ненад Алексић), репер
 Тијана Мацура, певачица и глумица
 Екрем Јеврић, певач и Јутјуб звезда
 Станија Добројевић, старлета

Номинације

Сезона 5 
Пета сезона Фарме почела је 1. септембра 2013. године, а завршила се 30. децембра 2013. године. Трајала је 120 дана, тј. 16 недеља.

Победница пете сезоне је Јелена Голубовић, док је Слободан Ђурковић освојио друго место. Јелена је освојила главну награду од 50.000€ као и бројне друге поклоне.

Учесници 
 Мица Трофртаљка (Милица Остојић), певачица и глумица
 Нела Бијанић, певачица
 Анастасија Буђић, модел, певачица и учесница Великог брата ВИП 1
 Вања Мијатовић, певачица и учесница Звезда Гранда 6
 Црни (Драган Крстић), певач
 Зузи Зу (Зумрета Миџић), певачица
 Аки (Андрија Марковић), певач
 Мики (Мирослав Ђуричић), телевизијски водитељ и учесник Великог брата 1, 2 и ВИП 3
 Марко Ванила (Марко Муњиза), певач
 Игор Старовић, певач
 Христијан Тодоровски, певач
 Дивна Карлеуша, новинарка, радио-личност и мајка Јелена Карлеуше
 Џиџа (Александра Стојковић), певачица и учесница Звезда Гранда 7
 Мис Светлана (Светлана Копривица), певачица, глумица и телевизијска личност
 Лепи Мића (Мирослав Пржуљ), певач
 Ви-ајс (Дамир Вајс), репер
 Сара Трајановић, модел
 Чупо (Муледин Халач), певач
 Катарина Грујић, певачица и учесница Звезда Гранда 7
 Зорица Марковић, певачица
 Борис Стаменковић, модел
 Иван Маринковић, бивши супруг Гоце Тржан
 Слободан Ђурковић, певач и учесник Звезда Гранда 7
 Јелена Јовановић, певачица, глумица и учесница Звезда Гранда 4
 Сузана Перовић, певач и телевизијска личност
 Един Шкорић, одбојкаш и учесник Сурвојвера ВИП
 Симонида Аћевић, певачица и Јутјуб звезда
 Романа Панић, певачица
 Марко Вукотић, модел
 Јелена Голубовић, глумица и режисер
 Шеки Турковић, певач
 Маријана Леонтијевић, модел и балерина
 Јапа (Александар Маринковић), певач
 Газда Језда (Јездимир Васиљевић), бизнисмен
 Екрем Јеврић, певач и Јутјуб звезда

Номинације

Сезона 6 
Шеста сезона Фарме почела је 27. августа 2015. године, а завршила се 30. децембра 2015. године. Трајала је 126 дана, тј. 17 недеља.

Победница шесте сезоне је Станија Добројевић, док је Тамара Ђурић освојила друго место. Станија је освојила главну награду од 50.000€ као и бројне друге поклоне.

Учесници 
 Милић Вукашиновић, музичар
 Сузана Вукашиновић, супруга Милића Вукашиновића
 Нела Бијанић, певачица
 Бојан Томовић, певач
 Лепомир Бакић, бодибилдер
 Новица Здравковић, певач
 Јасмина Меденица, певачица и глумица
 Габријела Пејчев, улесница Пинкових звезда
 Александар Живановић, учесник Пинкових звезда
 Влада (Владимир Станојевић), телевизијска личност
 Јелена Милошевић, балерина
 Тамара Ђурић, власница клуба
 Јелена Крунић, стриптизета
 Раде Лазић, модел
 Анабела Атијас, певачица
 Радмила Мисић, певачица
 Звездан Анђић, супруг Тине Ивановић
 Радиша (Радашин Миљковић), ријалити играч
 Ивана Шашић, певачица
 Санела Ана Вујиновић, певачица
 Шабаноти (Горан Костић), музичар
 Бојана Стаменов, певачица
 Маја Николић, певачица
 Кристијан (Александар Голубовић), криминалац
 Зорица Марковић, певачица
 Иван Гавриловић, певач
 Али Кинг, репер
 Гога Секулић, певачица
 Милош Радичевић, модел
 Лепи Мића (Мирослав Пржуљ), певач
 Милица Ранковић, певачица
 Сања Лазић, певачица
 Ален Муковић, певач
 Саша Катанчић, певач
 Данијел Митровић, певач
 Тијана Ђуричић, старлета
 Семир Џанковић, учесник Пинкових звезда
 Николина Стевовић, модел
 Венди (Весна Вукелић), певачица, модел гламура и ријалити звезда
 Лепа Лукић, певачица
 Беби Дол (Драгана Шарић), певачица
 Баки Б3 (Андрија Ђогани), певач
 Јелена Голубовић, глумица, режисерка и победница Фарме 5

Номинације

Сезона 7 
Седма и последња сезона Фарме почела је 15. фебруара 2016. године, а завршила се 29. јуна 2016. године. Трајала је 136 дана, тј. 18 недеља.

Победница седме сезоне је Јелена Голубовић, док је Живојин Жика Ђорђевић освојио друго место. Јелена је освојила главну награду од 50.000€ као и бројне друге поклоне.

Учесници 
 Сани Трик ФХ (Сани Ибрахимов), певач
 Наталија Трик ФХ (Наталија Ибрахимов), певачица
 Цеца (Светлана Јовановић), модел
 МС Н (Немања Милошевић), репер
 Душица Грабовић, певачица и учесница Парова
 Жика (Живојин Ђорђевић), оснивач бенда Вива Романа
 Мики Мећава (Милан Обрадовић), певач
 Кристина Чанковић, певачица и балерина
 Веселин Докнић, модел
 Гаги (Ђогани Газмен), певач
 Марија Мијатовић, певачица
 Филип Ђукић, модел и учесник Парова
 Деспот (Стефан Деспотовић), фитнес инструктор
 Гога (Гордана Алексић), стриптизета
 Црни (Милан Ђорђевић), студент и ди-џеј
 Александра Благојевић, певачица и учесница Пинкових звезда
 Стефан Јаковљевић, певач
 Маја Милошевић, певачица и учесница Пинкових звезда
 Чедо (Чедомир Дачић), текстописац
 Цуца (Ивона Неговановић), певачица и учесница Парова и Малдива
 Рајко Хоризонт (Рајко Ковачевић), певач и шоумен
 Бане Ђокић, ПР менаџер
 Марина Перазић, певачица
 Чипи (Звонко Пантовић), оснивач бенда Освајачи
 Кева (Зорица Марковић), учесница Великог брата
 Зорица Марковић, певачица
 Џаро (Велибор Џаровски), менаџер спортиста
 Весна Змијанац, певачица
 Сашка Каран (Савка Газивода), певачица
 Никола Лакић, фудбалер
 Балерина (Јелена Милошевић), балерина и глумица
 Лепи Мића (Мирослав Пржуљ), певач
 Јасмина Меденица, певачица и глумица
 Светлана Голубовић, Јеленина мајка
 Секси Сандра (Сандра Валтеровић), певачица
 Марија Ана Смиљанић, певачица и учесница Парова
 Макса (Немања Максимовић), певач и учесник Пинкових звезда
 Анђела Вештица (Анђела Митковски), стриптизета и старлета
 Милош Радичевић, модел

Номинације

Референце

Спољашње везе 
 
 

 
Ријалити-телевизија